La saison 2019 du Championnat de Papouasie-Nouvelle-Guinée de football est la treizième édition de la National Soccer League, le championnat semi-professionnel de première division en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Vingt-sept formations, un record absolu dans l'histoire du championnat, participent à la compétition, qui se déroule en deux phases :
 une première phase régionale voit les équipes réparties en quatre poules (Conférences Nord et Sud, Highlands et îles de Nouvelle-Guinée), où elles s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. Les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour la phase nationale
 lors de la phase nationale, les huit équipes qualifiées s'affrontent lors de rencontres à élimination directe. Seules les demi-finales sont jouées sous forme de matchs aller-retour.

C'est le club de Toti City FC, quadruple tenant du titre, qui est à nouveau sacré champion cette saison après avoir battu Hekari United lors de la finale. C'est le cinquième titre de champion de Papouasie-Nouvelle-Guinée de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0.

Phase régionale 

|}

|}

|}
|width=33%|

|}

Phase nationale

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Articles connexes 
 Championnat de Papouasie-Nouvelle-Guinée de football

Lien externe 
  Résultats complets sur le site RSSSF

2019
Papouasie-Nouvelle-Guinée
2019 en Papouasie-Nouvelle-Guinée